Семильон:

 Семильон — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин.
 Семильон Алушта — марочное белое столовое сухое вино.